Pierre-Xavier Mugabure-Saubaber (1850-1910), prélat catholique français
 Delphine Saubaber (?), journaliste française